Сезон 2011/12 Чешской экстралиги — 19-й чемпионат Чешской экстралиги. Чемпионом стал клуб «Пардубице», обыгравший в финале плей-офф «Комету» из Брно.

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 6 лучших команд сразу выходили в плей-офф. Команды, занявшие места с 7 по 10, в сериях до 3-х побед выявляли двух последних участников 1/4 финала. Начиная с 1/4 финала, серии игрались до 4-х побед. Чемпионом стал клуб «Пардубице», обыгравший в финале плей-офф «Комету» из Брно. Бронзовым призёром стала команда «Пльзень».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Предварительный раунд 
Злин — Оцеларжи Тршинец — 3:2 (3:0, 3:4 Б, 2:6, 2:1 Б, 4:2)

Комета Брно — Рытиржи Кладно — 3:0 (5:2, 5:3, 4:3 Б)

Четвертьфиналы 
Спарта Прага — Комета Брно — 2:4 (3:4, 3:2 Б, 5:2, 1:3, 1:3, 1:4)

Пльзень — Злин — 4:3 (3:2, 5:1, 0:1, 4:5, 3:2 Б, 2:4, 4:2)

Пардубице — Витковице — 4:3 (5:2, 2:3 Б, 2:3 Б, 3:2, 6:0, 1:6, 5:4 ОТ)

Били Тигржи Либерец — Ческе-Будеёвице — 4:1 (4:3, 4:6, 1:0, 3:1, 3:1)

Полуфиналы 
Пльзень — Комета Брно — 1:4 (3:4, 0:1, 0:1, 3:2, 2:7)

Пардубице — Били Тигржи Либерец — 4:2 (3:5, 4:2, 1:2, 3:1, 8:1, 4:2)

Финал 
Пардубице — Комета Брно — 4:2 (5:4 Б, 5:6, 1:2, 2:1 Б, 6:4, 5:1)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Петр Кумстат (Карловы Вары) — 27 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Мартин Ружичка, Душан Салфицки

Защитники

Алеш Пиша, Ян Коларж II, Владимир Сичак, Вацлав Кочи, Давид Гавирж, Вацлав Бенак, Кейси Борер, Марек Дртина, Ян Клобоучек

Нападающие

Петр Коукал, Ян Коларж I, Радован Сомик, Мартин Бартек, Даниэл Ракос, Иржи Цетковски, Ян Стары, Томаш Зогорна, Ян Бухтеле, Роберт Коусал, Лукаш Радил, Томаш Носек, Лукаш Находил, Кори Элкинс, Ян Семорад, Мартин Шагат, Ярослав Маркович

Тренер — Павел Гинек и Ладислав Лубина

Турнир за 11-14 места 

Команды, занявшие на 1-м этапе места с 11 по 14, играли между собой в 4-х круговом турнире. Очки, набранные на 1-м этапе, учитывались. Команда, занявшая последнее место, играла с чемпионом первой лиги серию до 4-х побед за право играть в Экстралиге в следующем сезоне.

Переходные матчи 
Команда, занявшая последнее место в Экстралиге, играла серию до 4-х побед с лучшей командой первой лиги.

Млада Болеслав — Пираты Хомутов — 3:4 (2:3, 6:2, 3:4, 3:2 Б, 0:3, 3:2, 2:4)

Ссылки 
 Статистика регулярного чемпионата 2011/12
 Статистика плей-офф 2011/12

Чешская экстралига
2011 год в хоккее
2012 год в хоккее